Barby kan syfta på:

Frankrike
 Barby, Ardennes, kommun i departementet Ardennes
 Barby, Savoie, kommun i departementet Savoie

Storbritannien
Barby, England, en ort i Northamptonshire

Tyskland
 Barby, Tyskland, stad i Sachsen-Anhalt

Se även 
Barbie (olika betydelser)